Diving Coaster ist der Name folgender Achterbahnen:

 Diving Coaster (GrinPa)
 Diving Coaster (Me World)
 Diving Coaster: Vanish!
 Diving Coaster (Happy Valley)

Siehe auch:
 Dive Coaster, ein Achterbahnmodell des Herstellers Bolliger & Mabillard